Kielburger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kielburger (* 1947), deutscher Politiker
 Craig Kielburger (* 1982), kanadischer Autor und Verfechter für Kinderrechte
Siehe auch:
 Kielsburg
 Kilburger